Длинноязычные  — подсемейство бражников.

Описание 
На внутренней стороне первого членика губных щупиков имеются короткие сенсорные волоски. Хоботок короче чем тело. Край передних крыльев цельным или с одной или несколькими выемками. На крыльях развит сцепочный аппарат. На голенях средних ног иеется одна шпора, на задних — две шпоры.

Классификация 
В мирвой фауне насчитывается боле 730 видов из 86 родов.

Примечания 

Бражники
Подсемейства насекомых